Jamie Brittain – sceneggiatore scozzese
 Lawrence Brittain – canottiere sudafricano
 Matthew Brittain – canottiere sudafricano
 Mike Brittain – cestista statunitense
 Stan Brittain – ex ciclista su strada britannico
 Will Brittain – attore statunitense